Motocyklowe Grand Prix Walencji 2005 - siedemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 4 - 6 listopada 2005 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2005
2005 w Hiszpanii